Румянцев, Михаил:
 Румянцев, Михаил Ильич (1916—1967) — подполковник авиации, Герой Советского Союза.
 Румянцев, Михаил Николаевич (известен под псевдонимом Карандаш; 1901—1983) — советский артист цирка (клоун), актёр.
 Румянцев, Михаил Петрович (1751—1811) — русский военный и государственный деятель.